Де́михов — русская фамилия.

Известные носители:
 Демихов, Владимир Петрович (1916—1998) — учёный-экспериментатор, основоположник мировой трансплантологии.
 Демихов, Евгений Иванович (род. 1958) — советский и российский физик, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий отделом Физического института им П. Н. Лебедева РАН.

См. также 
Демихово — список населённых пунктов